

Московська сільська рада — сільське поселення, Дюртюлинський район, Башкортостан

Московська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Вільнянський район
 Московська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Липоводолинський район